Burics András (Kisvárda, 1991. január 15. –) magyar labdarúgó, jelenleg kölcsönben az NB II-es Ceglédi VSE középpályása.

Pályafutása 
Burics a Debreceni VSC utánpótláscsapataiban és a Debreceni Labdarúgó Akadémián játszott, majd felnőttkarrierjét a harmadosztályú Létavértes SE csapatánál kezdte, ahol két évet játszott, fél évig a szintén NB III-as Hajdúszoboszlói SE-nél kölcsönben. A harmadosztályban stabil csapattag volt, le is csapott rá nevelőklubja, ahonnan egyből a klub NB II-es DEAC csapatához került kölcsönbe. Főleg csak kispadozott, 11 meccsen játszott, gólt nem lőtt. A 2011–12-es szezonban már valamivel több lehetőséget kapott (21 meccs), de gólt továbbra sem szerzett. A következő szezonban az első profi klubjához került vissza kölcsönbe, és a Létavértessel meglepetésre egészen a kupa negyeddöntőjéig meneteltek, ahol pont a Debrecent kapták. Nem volt akadálya annak, hogy Burics pályára lépjen, az első meccsen ő vezette ki kapitányként pályára a csapatát, de a szezonban többször is viselhette a karszalagot. A debreceniek (a kupa végső győztesei) 10–0-s összesítéssel léptek tovább. A 2013–14-es szezont Burics még a Létavértesnél kezdte, majd télen nagy lehetőséget kapott, és kölcsönbe az NB I-es Kecskeméti TE csapatához került. Jól indult a kölcsönjáték, hiszen Burics a Ligakupa nyolcaddöntőjében kezdőként kapott szerepet, igaz, a Lombard Pápa 9–1-es összesítéssel lépett át a lila-fehéreken. A szezon hátralevő részében egy NB I-es meccsen a kispadon ült (pont a Lombard ellen), majd az utolsó fordulóban, május 31-én, végig pályán lehetett a Puskás Akadémia ellen.

Külső hivatkozások 
Transfermarkt
MLSZ 
HLSZ 

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVSC labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
Kisvárdaiak
1991-ben született személyek
A Létavértes labdarúgói
Élő személyek